Trotti ist der Familienname folgender Personen:
 Ardengo Trotti († 1247), italienischer Bischof der katholischen Kirche
 Gian Galeazzo Trotti (~1599–1670), italienischer Söldnerführer
 Giovan Battista Trotti (1555–1612), italienischer Maler
 Jacques-Joachim Trotti (1705–1759), französischer Diplomat
 Lamar Trotti (1900–1952), US-amerikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Ludovico Trotti (1829–1914), italienischer Politiker
 Samuel W. Trotti (1810–1856), US-amerikanischer Politiker

Trotti steht für:
 Trotti (Texas), gemeindefreies Gebiet im Newton County, Texas, USA 

Trotti ist die Abkürzung von
 Trottinett, siehe Tretroller

TROTTI